Elitserien i ishockey 2011/2012 var den 37:e säsongen av den svenska Elitserien i ishockey och spelades mellan 13 september 2011 och 6 mars 2012. Brynäs IF vann SM-guldet efter att ha besegrat Skellefteå AIK i finalen med 4–2 i matcher. Serien vanns av Luleå som nådde 100 poäng. Timrå och Djurgården hamnade i Kvalserien, där Djurgården åkte ur Elitserien.

Deltagande lag

Förlopp
Fyra av lagen inledde säsongen med nya tränare. Ulf Dahlén hade ersatt Janne Karlsson i HV71, Ulf Samuelsson hade ersatt Charles Berglund i Modo Hockey och Niklas Czarnecki hade gått in som ny tränare i Färjestads BK istället för Tommy Samuelsson. Czarnecki kom närmast från tränarjobbet i Brynäs IF, och hade där ersatts av Tommy Jonsson.
En viktig förändring i Elitserien denna säsong blev att klubbarna inte bötfälldes för supporterincidenter så länge klubben följt säkerhetsreglerna korrekt.
Som en följd av flygolyckan i Jaroslavl, där svenske målvakten Stefan Liv och nästan hela Lokomotiv Jaroslavls lag omkom, inleddes premiäromgången mellan 13–15 september 2011 med en tyst minut.
Den första matchen spelades den 13 september 2011 mellan Frölunda HC och nykomlingen Växjö Lakers. Matchen ingick egentligen i omgång 6 och vanns av Frölunda med 2–0 inför slutsålda läktare i Scandinavium, och säsongens första mål sköts av Frölunda HC:s back Christian Bäckman.
Vissa matcher valdes ut för  3D-sändningar, vilket innebar första gången någonsin som serien sändes i 3D. Lokalderbymatchen den 20 september 2011, mellan stockholmslagen Djurgårdens IF och AIK i Globen, blev första matchen att sändas i 3D. Inför slutsålda läktare vann Djurgårdens IF med 4–2.
Den 22 september 2011 spelade Linköpings HC:s anfallsspelare Mikael Håkanson sin 912:e match, Elitserien och SM-slutspel inräknade, och skrev därmed historia då han gick om tidigare rekordinnehavaren Roger Åkerström. Dock förlorade Linköpings HC med 0–4 mot Skellefteå AIK.
Djurgårdens IF:s tidigare spelare Sven Tumba avled den 1 oktober 2011. Detta ledde till att Sven Tumba hedrades i alla Elitseriens hallar den dagen. Största hyllningen skedde i Djurgårdens IF:s hemmamatch mot Växjö Lakers på Johanneshovs isstadion, då Djurgårdens IF vann med 2–1.
Den första småländska derbymatchen i Elitserien spelades den 8 oktober 2011 mellan föregående säsongs seriesegrare HV 71 och Växjö Lakers, i Kinnarps Arena i Jönköping. Inför slutsålda läktare i Kinnarps Arena—7 000 personer—kunde Växjö Lakers kliva av isen sedan man vunnit med 3–2 efter straffslagsläggning. Växjö Lakers anfallsspelare Mike Iggulden gjorde tre straffmål, av vilka två räknades in i statistiken.
Den 17 oktober 2011 beslutade polisen att man skulle börja ta betalt för sina bevakningar av tävlingar som ordnades av aktiebolag. De som kom att påverkas mest av beslutet blev stockholmsklubbarna Djurgårdens IF och AIK. Som en följd av detta sålde AIK anfallsspelaren Linus Videll till HK Jugra Chanty-Mansijsk i KHL den 24 oktober 2011.
Precis som under föregående säsong spelades en utomhusmatch. Denna gång var det HV71 och Linköpings HC som drabbade samman i en så kallad E 4-derbymatch den 10 december, på en tillfällig bana vid Elmia i Jönköping. Matchen ingick i HV 71:s 40-årsjubileum som förening. För första gången sedan traditionen med utomhusmatcher i Elitserien drog igång säsongen 2009/2010 lyckades bortalaget, denna gång Linköpings HC som segrade med 1–0 på övertid, vinna.  personer kom och tittade, vilket innebar nytt publikrekord för ett enda sportevenemang i Jönköping; tidigare rekord gällde fotboll med Jönköpings Södra IF på Stadsparksvallen 1950 inför  åskådare.
 Runt kalenderårsskiftet bytte fyra av lagen tränare. Per-Erik Johnsson lämnade tabelljumbon Timrå den 30 december 2011. Linköping sparkade Hans Särkijärvi den 9 januari 2012 och ersatte honom med Harald Lückner, och Niklas Czarnecki fick sparken från Färjestad den 18 januari 2012. Han ersattes av lagets assisterande tränare Leif Carlsson. Hardy Nilsson sparkades från Djurgården den 30 januari och ersattes av juniortränaren Tony Zabel.
Den 24 januari 2012 hängdes Djurgårdens IF:s femfaldige svenska mästare Charles Berglunds tröja (nummer 2) upp i Johanneshovs isstadions tak inför matchen mot Färjestads BK. Djurgårdens IF vann med 2–1 efter straffar.
Den sista omgången i grundserien spelades den 6 mars 2012 och seriesegrarna Luleå nådde 100 poäng. Sista omgången blev även direkt avgörande i bottenstriden, där Modo Hockey tog den sista slutspelsplatsen. Växjö Lakers och Linköpings HC slutade mellan strecken, medan Djurgården och Timrå hamnade i Kvalserien. Efter att ha misslyckats även där åkte Djurgården ur Elitserien, till förmån för Rögle BK som tog Djurgårdens plats i högsta ligan.

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Spelarstatistik 
Poängliga för grundserien

Målvaktsliga

Slutspelet

Slutspelsträd 
Åtta lag gör upp om Le Mat-pokalen och titeln som Svenska mästare. Samtliga matchserier avgörs i bäst av sju matcher. Spelschema finns på Svenska Ishockeyförbundets webbplats.

Vilka lag som möts i semifinal avgörs genom att det bäst placerade laget i grundserien får möta det sämst placerade laget.

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Spelarstatistik 
Poängliga för slutspelet

Målvaktsliga

Kvalserien

Arenor

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Sport i Sverige 2011
Sport i Sverige 2012
Ishockeysäsongen 2011/2012
2011/2012